Кеннет Дэвид «Кен» Кирзингер (; род. 4 ноября 1959, Саскачеван, Канада) — канадский актёр и каскадёр. Известность получил благодаря роли маньяка Джейсона Вурхиза в фильме «Фредди против Джейсона» (2003).

Карьера 
В 2003 году сыграл роль Джейсона Вурхиза в слэшере «Фредди против Джейсона»; во многом Кирзингер получил эту роль благодаря тому, что в прошлом уже надевал костюм маньяка в хоккейной маске на съёмках фильма «Пятница, 13-е: Джейсон штурмует Манхэттен», где работал в качестве каскадёра и сыграл небольшую роль нью-йоркского повара.

В 2014 Кирзингер появился в роли маньяка-дальнобойщика по прозвищу «Ржавый Гвоздь» в фильме ужасов «Ничего себе поездочка 3». Кен проходил кастинг на эту роль ещё во втором фильме, однако она досталась Марку Гиббону.

В 2015 Кирзингер и Брэд Лори (сыгравший маньяка Майкла Майерса в фильме «Хэллоуин: Воскрешение») исполнили роли маньяков-мутантов в слэшере «Блэкберн».

В июне 2016 Кен Кирзингер посетил ежегодный фестиваль фильмов ужасов в Калгари в качестве приглашённой звезды.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Канады
Каскадёры Канады
Каскадёры XXI века